Jacobus Trigland ist der Name folgender Personen:

* Jacobus Trigland der Ältere (1583–1654), niederländischer reformierter Theologe
 Jacobus Trigland der Jüngere (1652–1705), niederländischer reformierter Theologe und Philologe